Autostrada M86 – autostrada węgierska
 Messier 86 – galaktyka soczewkowa
 Zastava M86 – jugosłowiański czołgowy karabin maszynowy, wersja PKT